В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 7–5, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Сью Баркер (2-ге коло)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
 Керрі Рід (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978